Spojení písmen R a W může mít různé významy:

RW 
 RW – kód ISO 3166-2 pro Rwandu

rw 
 rwandština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.rw 
 .rw – internetová doména nejvyššího řádu pro Rwandu